Kapel Sint-Antonius Abt (Kotem) - België
 Sint-Anthonius Abtkapel (Oirschot) - Nederland